Tjärnåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnåstjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697668-137235), sjö i Bergs kommun,  (10,5 ha)
Tjärnåstjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697679-137197), sjö i Bergs kommun,  (6,18 ha)
Tjärnåstjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,36 ha)
Tjärnåstjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,28 ha)
Västra Tjärnåstjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,4 ha)
Östra Tjärnåstjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (2,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn